Рене Брюлар (; род.  1972, Дюдинген, Швейцария) — швейцарский юрист из Фрибура, который являлся председателем совета директоров Управления финансовой информации Святого Престола. Он первый мирянин, который служил в этой должности.

Биография 
Брюлар вырос в Дюдингене и изучал право в Фрибургском университете с 1993 года по 1997 год. 

До того, как 19 ноября 2014 года Папа Франциск назначил его председателем Управления финансовой информации Святого Престола, он занимал должность директора того же учреждения с ноября 2012 года (назначенного Папой Бенедиктом XVI). 

С 2004 года по 2012 год он возглавлял подразделение финансовой разведки Лихтенштейна, где он был избран на пленарном заседании, в качестве заместителя председателя группы Эгмонт с 2010 по 2012 год.

Скандальная ситуация 
18 ноября 2019 года Рене Брюлар официально ушёл с поста председателя Управления финансовой информации Святого Престола. Хотя было объявлено, что он ушёл в отставку в связи с истечением его пятилетнего срока, тем не менее отставка Брюлара произошла через несколько недель после того, как полиция Ватикана провела обыск в его офисе, а также в офисах других официальных лиц Управления, из-за продолжающегося коррупционного скандала. Один крупный скандал был связан с использованием Денария Святого Петра, который служит благотворительным фондом Папы, для покупки элитной недвижимости в Лондоне ещё в 2012 году, когда Брюлар впервые стал членом Управления. В 2017 году было также признано, что Государственный секретариат Ватикана, который служит центральным бюрократическим аппаратом Ватикана, вёл счета в швейцарских банках, при этом государственный секретарь Пьетро Паролин признал, что эти счета использовались для сокрытия средств на благотворительность, которые использовались для покупки лондонской собственности. И Управление финансовой информации Святого Престола, и Государственный секретариат помогали друг другу в покупке, при этом Управление даже продало Государственному секретариату долю лондонской собственности в 2014 году.

Папа Франциск признал факт расследования во время интервью, когда вылетал в Рим 26 ноября 2019 года. Он также заявил, что проводятся допросы, и было подтверждено, что «в Ватикане также есть коррупция». 27 ноября 2019 года Кармело Барбагалло, ранее занимавший должность главы Управления по надзору Банка Италии, был назначен Папой Франциском на место Брюлара.

Примечания 

Юристы Швейцарии
Выпускники Фрибурского университета